O FC Baku é um clube de futebol de Bacu, capital do Azerbaijão.

História 
Liderado por Shamil Heydarov, o Dínamo terminou em 2º e entrou na temporada da UEFA Cup 1998-99, mas foi eliminado por [FC Argeş Piteşti|Argeş Piteşti]], com um total de 1: 7, na ronda Preliminar. 1997–98 temporada Dinamo participou com novo treinador. Sob o comando de Ruslan Abdullayev, a equipe passou a primeira parte da distância do torneio bem, apesar de 3 º lugar e 52 pontos não foram suficientes para medalhas ou copos europeus, e Dinamo completou a temporada em 6 º lugar.

Elenco

Goleiros 
  Marko Šarlija
  Khalidou Sissokho
  Agil Mamedov

Defensores 
  Rafael Amirbayov
  Stanislav Bachev
  Dejan Branković
  Elvin Aliyev
  Aleksandar Tomas
  Sabuhi Hasanov
  Alexei Savinov
  Elnur Yusifov

Meio-campistas 
  Vadim Borets
  Ramal Huseynov
  Amiran Mujiri
  Jamshid Maharramov
  Ramazan Abbasov
 / Fabio Luis Ramim
  Elnur Abdullaev
  Ramin Khalilov

Atacantes 
  Gjorgji Hristov
  Dragan Načevski
  Fernando Nestor Pérez
  Ahmad Tijani
  Bakhtiyar Soltanov
  Giorgi Demetradze
  Gabriel

Títulos 
Campeão da Liga do Azerbaijão: 2 2005/06, 2008/09
Campeão da Copa do Azerbaijão: 2 2004-05, 2009/10

Ligações externas 

 

Clubes de futebol fundados em 1997
Clubes de futebol de Bacu